Muzin steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Champagne-en-Valromey im Département Ain, Frankreich
 Mucine, strukturgebender Bestandteil des Schleims von Organismen